

Еппінг — місто, штат Нью-Гемпшир
 Еппінг — місто, штат Північна Дакота
 Еппінг — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир